Deux navires de la Marine royale néerlandaise ont reçu le nom de HNLMS Java :
 , un croiseur non protégé ;
 , un croiseur léger de classe Java.

Java